Rogério est un prénom portugais. Certains footballeurs sont connus sous le nom de Rogério :

Pseudonyme 
 Rogério (1976-), Rogério Fidélis Régis, footballeur brésilien.
 Rogério (1980-), Rogério Luiz da Silva, footballeur brésilien
 Rogério (1998-), Rogério Oliveira da Silva, footballeur brésilien

Prénom 
 
 Rogério Sampaio (1967-), judoka brésilien
 Rogério Lourenço (1971-), footballeur brésilien
 Rogério Ceni (1973-), footballeur brésilien
 Antônio Rogério Nogueira (1976-), pratiquant d'arts martiaux brésilien
 Rogério Corrêa (1979-), footballeur brésilien
 Rogério Bispo (1985-), athlète brésilien